Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de Next Generation Adelaide International) van 2007 werd gespeeld van 1 tot en met 6 januari 2007 in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

In het enkelspel werd geëxperimenteerd met een Round Robin systeem ter vervanging van de eerste en tweede ronde.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Round Robin # 1

Round Robin # 2

Round Robin # 3

Round Robin # 4

Round Robin # 5

Round Robin # 6

Laatste 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide